Unidades administrativas extintas no Brasil
Capitania do Grão-Pará
Província do Grão-Pará
Estado do Maranhão e Grão-Pará, depois Estado do Grão-Pará e Maranhão
Estado do Grão-Pará e Rio Negro

Localidades no Brasil
Colônia Grão Pará - povoado em Santa Catarina
Grão-Pará (Santa Catarina) - município

Empresas
Grupo Grão-Pará, presidido por Fernanda Pires da Silva, que inclui: 
Imobiliária Construtora Grão-Pará, SA

Outros
Príncipe do Grão-Pará - título nobiliárquico brasileiro

Desambiguações de topônimos